
Molekulska formula -{C10H16N5O13P3}- se može odnositi na:

 Dezoksiguanozin-trifosfat
 Adenozin-trifosfat